Schweiger ist ein deutscher Familienname.

Namensträger 
 Amand von Schweiger-Lerchenfeld (1846–1910), österreichischer Reisender und Offizier

 Arthur Schweiger (1946–2006), Schweizer Physiker und Spektroskopiker 
 Birgit Schweiger (* 1970), österreichische Künstlerin
 Christian Schweiger (* 1972), deutscher Politikwissenschaftler und Hochschullehrer
 Christoph Schweiger (* 1965), österreichischer Rennrodler und Rennrodelfunktionär
 Dana Schweiger (* 1968), US-amerikanische Moderatorin, Model und Unternehmerin
 Dieter Schweiger (* 1958), deutscher Händler, Fernsehmoderator und Autor
 Fritz Schweiger (* 1942), österreichischer Mathematiker
 Emma Schweiger (Eishockeyspielerin) (* 1998), deutsche Eishockeyspielerin
 Emma Schweiger (* 2002), deutsche Schauspielerin

 Günter Schweiger (* 1941), österreichischer Wirtschaftswissenschaftler
 Gunter Schweiger (* 1953), deutscher Ingenieur und Hochschullehrer

 Harald Schweiger (1927–2009), österreichischer Zoologe
 Heinrich Schweiger (1931–2009), österreichischer Schauspieler

 Josef Schweiger (1920–1977), österreichischer Politiker (SPÖ)
 Katrin Schweiger (* 1987), österreichische Komponistin und Dirigentin am Landestheater Salzburg
 Kurt Schweiger (* 1934), österreichischer Radrennfahrer
 Lilli Schweiger (* 1998), deutsche Schauspielerin
 Luna Schweiger (* 1997), deutsche Schauspielerin
 Markus Schweiger, deutscher Eissportler

 Miriam Schweiger (* 1994), deutsche Schauspielerin
 Nik Schweiger (* 1965), deutscher Innenarchitekt und Designer
 Patrick Schweiger (* 1990), österreichischer Skirennläufer
 Peter Schweiger (1894–1980), deutscher Ordensgeistlicher
 Peter Schweiger (Regisseur) (* 1939), österreichischer Theaterregisseur und Schauspieler
 Rita Schweiger (* 1943), deutsche Politikerin (CSU), MdL
 Rolf Schweiger (* 1945), Schweizer Politiker
 Rudolf Schweiger (* 1963), deutscher Regisseur, Drehbuchautor und Produzent 
 Stepha Schweiger, deutsche Komponistin, Musikerin und Sängerin
 Susanne Schweiger (* 1953), österreichische Schauspielerin
 Sylvia Schweiger (* 1959), österreichische Skilangläuferin
 Tanja Schweiger (* 1978), deutsche Politikerin (Freie Wähler)
 Til Schweiger (* 1963), deutscher Schauspieler, Regisseur und Produzent
 Tobias Schweiger (* 1990), österreichischer kommunistischer Politiker
 Torsten Schweiger (* 1968), deutscher Ingenieur und Politiker (CDU)
 Ulrike Schweiger (* 1969), österreichische Regisseurin
 Valentin Schweiger (1900–1990), deutscher Politiker (SPD)
 Vincent Schweiger (* 1996), österreichischer Handballspieler
 Werner J. Schweiger (1949–2011), österreichischer Kunsthistoriker und Publizist
 Wilhelm Schweiger (* 1959), deutscher Eishockeyspieler  und Triathlonsportler
 Wolfgang Schweiger (* 1951), deutscher Schriftsteller
 Wolfgang Schweiger (Kommunikationswissenschaftler) (* 1968), deutscher Kommunikationswissenschaftler

Siehe auch 
 Schwaiger
 Schweigger
 Schweiker
 Schweicker
 Schweigert

Weblinks 
 Schweiger bei namenforschung.net

Familienname
Deutscher Personenname
Berufsname
Wohnstättenname